Adolf Hutten-Czapski – polski ziemianin, marszałek szlachty guberni kowieńskiej 
 Bogdan Hutten-Czapski – pruski polityk
 Elżbieta Hutten-Czapska – polska numizmatyczka, żona Emeryka Hutten-Czapskiego
 Emeryk Hutten-Czapski:
 Emeryk Hutten-Czapski – polski numizmatyk, urzędnik Imperium Rosyjskiego
 Emeryk August Hutten-Czapski – polski polityk, dyplomata i wojskowy
 Franciszek Hutten-Czapski:
 Franciszek Hutten-Czapski – starosta wrzesiński (1918–1921)
 Franciszek Stanisław Hutten-Czapski – wojewoda chełmiński (1766–1802)
 Jerzy Hutten-Czapski – polski właściciel ziemski, marszałek szlachty guberni mińskiej 
 Józef Hutten-Czapski:
 Józef Czapski, właśc. Hutten-Czapski – polski artysta malarz i pisarz, major WP
 Józef Hutten-Czapski – polski generał
 Józef Hutten-Czapski – polski generał, uczestnik powstania listopadowego, wielkopolskiego i styczniowego
 Józef Napoleon Hutten-Czapski – polski powstaniec listopadowy, działacz niepodległościowy
 Karol Hutten-Czapski – polski ziemianin, prezydent Mińska Litewskiego
 Maria Czapska, właśc. Hutten-Czapska – polska historyczka literatury, pisarka
 Marian Hutten-Czapski – polski zoolog i powstaniec styczniowy
 Mikołaj Hutten-Czapski – polski generał
 Stanisław Hutten-Czapski – polski pułkownik, uczestnik wojen napoleońskich

Zobacz też 
 Hutten-Czapski – herb hrabiowski (zabór rosyjski)
 Czapski – herb hrabiowski (zabór pruski)
 Czapscy herbu Leliwa

!